

Patronyme 

 Anne Grandin (1965-), joueuse française de water-polo.
 Aurélia Grandin illustratrice, peintre, graveur et clown professionnelle.
 Charles-François Grandin, (1772-1836), acteur français.
 Elliot Grandin, né le  footballeur français 
 Jean-François Grandin, plus connu sous le nom de Frank Alamo (1941-2012), chanteur français.
 Natalie Grandin (née le  à East London) joueuse de tennis sud-africaine.
 Pierre Grandin (1797-1849), homme politique français.
 Temple Grandin (née le ), éthologue américaine.
 Victor Grandin, homme politique français
 Vital-Justin Grandin (, Saint-Pierre-sur-Orthe - , Saint-Albert dans l'Alberta), religieux et missionnaire français.

Toponymes 

 Grandin, une ville située dans le Dakota du Nord, aux États-Unis
 Grandin, une ville du comté de Carter, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Saint-Laurent de Grandin est une ville de la province de la Saskatchewan, au Canada.
Patronyme français